Königin von England steht für:

 Queen Regnant von England, eine aus eigenem Recht regierende Herrscherin von England, siehe Liste der britischen Monarchen
 Royal Consort von England, eine Gemahlin der herrschenden englischen Monarchen